Un sínodo en el cristianismo es una reunión o asamblea deliberativa de eclesiásticos. El término puede referirse a:

 el sínodo de los obispos, institución de la Iglesia católica de carácter consultivo convocada por el papa para el estudio de determinadas cuestiones;
 un Santo Sínodo, órgano de gobierno de las Iglesias orientales;
 un sínodo provincial, reunión de periodicidad irregular de obispos diocesanos pertenecientes a una provincia eclesiástica, convocada por su obispo metropolitano;
 un sínodo diocesano, reunión de periodicidad irregular del clero regular y el cabildo catedralicio de una diócesis particular, convocada por su obispo;
 un sínodo (Iglesia presbiteriana), junta de ministros o pastores encargados de decidir sobre asuntos eclesiales.

Además, en otros ámbitos puede referirse a:

 un sínodo (astronomía), la conjunción de dos planetas en el mismo grado de la eclíptica o en el mismo círculo de posición.
 un sínodo (academia), en ciertos países sudamericanos, cuerpo colegiado de catedráticos cuya finalidad es interrogar al sustentante para luego emitir una decisión con respecto al merecimiento de éste de recibir un título profesional. Función, que en España, y generalmente países europeos, la desempeña un Tribunal Examinador, habitualmente no considerado o nombrado 'sínodo'.

Enlaces externos